Roggeveen ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Roggeveen (1659–1729), niederländischer Seefahrer und Forschungsreisender 
 Job Roggeveen (* 1979), niederländischer Filmregisseur, siehe Job, Joris & Marieke